Kiukak Sports es una empresa venezolana textil que dedica a la venta de accesorios y uniformes deportivos con sede en Valera, Trujillo, en Venezuela, donde se fundó en 1997.

Referencias

Enlaces externos 

kiukak.com.ve

Empresas textiles de Venezuela
Empresas de calzado
Marcas de indumentaria deportiva
Fabricantes de indumentaria deportiva de Venezuela
Empresas de Venezuela
Marcas venezolanas
Empresas fundadas en 1997